Зеленодольское — село Никольского района Пензенской области, входит в состав Керенского сельсовета.

История 
В 1991 году Указом президиума ВС РСФСР центральная усадьба совхоза «Зеленодольский» была переименована в село Зеленодольское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Никольского района (Пензенская область)